Norin bezeichnet in der Geographie:
 Naryn (Fluss), zentralasiatischer Fluss, usbekischer Name Norin
 Norin (Ukraine), Fluss in der Ukraine
 Norin (Bezirk), Bezirk der usbekischen Provinz Namangan

Norin ist der Familienname folgender Personen:
 Artjom Nikolajewitsch Norin (* 1983), russischer Skilangläufer
 Eric Norin (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Georg Norin (1909–1971), deutscher SS-Sturmbannführer und Apotheker
 Gull-Maj Norin (1913–1997), dänische Schauspielerin

Norin ist zudem ein männlicher Vorname, siehe Norin (Vorname)